Лещенки — название населённых пунктов на Украине:
 
 Лещенки — село в Миргородском районе Полтавской области.
 Лещенки — село в Безруковский сельский совет Дергачёвского района Харьковской области.
 Лещенки — село в Дергачёвском городском совете Дергачёвского района Харьковской области, ликвидировано в 1997 году.